Piehl kan syfta på:

 Carl Gustaf Piehl (1856–1912), svensk bryggare
 C G Piehls Bryggeri
 Ernst Piehl (född 1943), tysk statsvetare 
 Gustaf Piehl (1922–2006), svensk företagsledare
 Karl Piehl (1853–1904), svensk egyptolog
 Kurt Piehl (1928–2001), tysk författare och motståndskämpe 
 Lars Piehl (1924–2013), svensk bankdirektör
 Marcus Piehl (född 1985), svensk simmare
 Olle Piehl (1883–1926), svensk trädgårdsarkitekt

Se även 
 Piel
 Peel (olika betydelser)
 Peal

Svenska efternamn
Tyska efternamn